

Anthroponyme

Patronyme 

 Simon Bigex (1730-1806), secrétaire et copiste
 Étienne Bigex (1742-1830), curé de Doussard
 François-Marie Bigex (1751-1827), archevêque
 Pierre-Marie Bigex (1759-1820), colonel des armées impériales